Rytm Ziemi, a Czerwone Gitary 1974-es lemeze
 Rytm Ziemi, az előbbi lemez címadó dala